Filippowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Filippow oraz toponim i hydronimy w Rosji

Osoby 
 Chelga Stanisławowna Filippowa (ur. 1968) – rosyjska aktorka teatralna i filmowa, reżyserka
 Olga Aleksandrowna Filippowa (ur. 1977) – rosyjska aktorka teatralna i filmowa
 Swietłana Wiaczesławowna Filippowa (ur. 1990) – rosyjska sportsmenka (nurkowanie)
 Wiera Nikołajewna Filippowa (1852–1942) – nazwisko po mężu rosyjskiej działaczki ruchu narodnickiego Wiery Figner

Toponim 
 Filippowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Rzeki 
 Filippowa – dopływ Iwanowki w dorzeczu rzeki Sriedniaja Tierś (obwód kemerowski)
 Filippowa – dopływ Kołymy w dorzeczu Kułu (obwód magadański)

Zobacz także 
 Filippowka – wieś w Baszkirii

Strony ujednoznaczniające